

Cinema
La squadriglia dell'aurora (The Dawn Patrol) – film statunitense del 1930 diretto da Howard Hawks
Missione all'alba (The Dawn Patrol) – film statunitense del 1938 diretto da Edmund Goulding

Letteratura 
 La pattuglia dell'alba (The Dawn Patrol) – romanzo di Don Winslow del 2008

Televisione
L'invito (The Dawn Patrol) – episodio della terza stagione della serie televisiva statunitense The O.C.